H.B. Hammar kan syfta på bland andra:

 Hans Birger Hammar den äldre (1814–1862), svensk präst och författare 
 Hans Birger Hammar den yngre (1862–1949), svensk präst
 Hans Bernhard Hammar (1911–1990), svensk präst 
 Hans Börje Hammar (1941–2017), svensk präst